Группу 3 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1984 составили сборные Англии, Венгрии, Греции, Дании и Люксембурга. Путёвку в финальную часть получила сборная Дании, занявшая первое место.

Таблица группы 3 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 

Время начала матчей - местное

Бомбардиры 
  Никос Анастопулос — 5 мячей
  Тибор Ньилаши — 5 мячей

Примечания

Ссылки 
 Евро 1984 на официальном сайте УЕФА 
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА 

Отборочный турнир